Den lilla sjöjungfrun kan avse:

 Den lilla sjöjungfrun (saga) – en konstsaga av H. C. Andersen
 Den lilla sjöjungfrun – en skulptur i Köpenhamn, se Den lille havfrue
 Den lilla sjöjungfrun (film) – en animerad långfilm från 1989 av Walt Disney Pictures
 Den lilla sjöjungfrun II – Havets hemlighet – en amerikansk animerad film producerad av Walt Disney Pictures 2000
 Den lilla sjöjungfrun - Sagan om Ariel –  en animerad film från 2008 av Walt Disney Pictures
 Den lilla sjöjungfrun (TV-serie) – en tecknad TV-serie av Disney
 Den lilla sjöjungfruns äventyr – en tecknad TV-serie av Fuji Television

Se även
 The Little Mermaid (datorspel) –  ett TV-spel till NES och GB